Az 1986-os Formula–1-es világbajnokság tizennegyedik futama a portugál nagydíj volt.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Nigel Mansell: 70 (1-70)

Nigel Mansell 7. győzelme, 6. leggyorsabb köre, Ayrton Senna 14. pole-pozíciója.
 Williams 31. győzelme.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

Portugal
Portugál Formula–1 futamok